

Cinema 
 Where Angels Fear to Tread  – film del 1991 diretto da Charles Sturridge, distribuito in Italia con il titolo di Monteriano - Dove gli angeli non osano metter piede

Letteratura 
 Where Angels Fear to Tread – romanzo del 1905 di E. M. Forster, tradotto in Italia con il titolo di Monteriano 
 Where Angels Fear to Tread – racconto del 1997 di Allen Steele, tradorto in Italia con il titolo di "…dove gli angeli temono d'avventurarsi"

Musica 
 Where Angels Fear to Tread – album degli Heaven
 Where Angels Fear to Tread – album dei Mink DeVille